Турнир в группе С в рамках 51-го чемпионата мира и одновременно 62-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Испании.

Схема проведения турнира была изменена. Дивизион расширили с 8 до 10 команд и ввели слегка изменённую схему проведения чемпионата в группе B 1979 года. Команды были разделены на 2 группы, в которых играли по схеме "каждый с каждым". Худшая команда каждой группы заканчивала турнир. Команды, занявшие 3-4 места в группах, играли в один круг с учётом матчей первого раунда в борьбе за 5-8 места в дивизионе. Две лучших команды из каждой группы также играли в один круг с учётом матчей первого раунда, разыгрывая 1-4 места дивизиона. Отличие от системы 1979 года заключалось в том, что за 9 место между командами Республики Корея и Австралии был проведён дополнительный матч.

Турнир

Предварительный раунд

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Матч за 9 место

Матчи за 5-8 места 
с учётом личных встреч в предварительном раунде

Итоговая таблица

Матчи за 1-4 места 
с учётом личных встреч в предварительном раунде

Итоговая таблица

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1986
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1986

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

2